Chikuma puede referirse a:

 Chikuma (Nagano), una ciudad japonesa en la prefectura de Nagano.
 El río Chikuma, nombre con el que se denomina al río Shinano en la prefectura de Nagano.
 El Chikuma, crucero líder de la Clase Chikuma.
 El Chikuma, crucero de la Clase Tone.
 El Chikuma (DE-233), destructor de la Clase Abukuma.